William Caslon kan syfta på:

William Caslon I (1692-1766), engelsk bokstryckare

William Caslon II, född 1720, död 1778, engelsk grafiker och typsnittsdesigner, son till William Caslon I.

William Caslon III, född 1754, död 1833, engelsk typograf, son till William Caslon II.

William Caslon IV, född 1780, död 1869, engelsk typograf, son till Willam Caslon III. Han drev stilgjuteriet från 1807 till 1819, då familjeföretaget inköptes av Blake, Garnett & Co. 1837 övergick stilgjuteriet med bibehållet namn till Stephenson, Blake & Co.i Sheffield.